Szczepkowo peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Szczepkowo, un village dans la voïvodie de Mazovie
 Szczepkowo, un village dans la voïvodie de Poméranie
 Szczepkowo, un village dans la voïvodie de Varmie-Mazurie